Desbordes ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Borgnis-Desbordes (1839–1900), französischer General
 Marceline Desbordes-Valmore (1786–1859), französische Schriftstellerin, Sängerin und Schauspielerin